Das Finale des Einzelmehrkampfes der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 10. August 2016 in der Arena Olímpica ausgetragen. Insgesamt traten 24 Turner im Finale an.

Im Qualifikationswettbewerb am 6. August 2016 hatten sich 24 Turner für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah vor, dass nur zwei Turner pro NOK im Finale antreten durften. Ein dritter Qualifikant durfte nicht antreten und wurde von einem Turner ersetzt, der als nächstbester abgeschnitten hatte. Der Brite Brinn Bevan und der Brasilianer Francisco Barreto, die in der Qualifikation Platz 17 beziehungsweise 18 belegten, mussten, da bereits je zwei Starter der British Olympic Association und des Comitê Olímpico Brasileiro qualifiziert waren, ausscheiden. Dadurch rückten der Schweizer Eddy Yusof und der Zyprer Marios Georgiou von Platz 25 und 26 ins Finale nach.

Geturnt wurde an den sechs olympischen Geräten Boden, Pferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Jede Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Score) und der Ausführung (E-Score), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Sollten zwei Turner die gleiche Gesamtpunktzahl haben, gab die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.

Titelträger

Ergebnisse

Qualifikation

Finale

Weblinks 
 Ergebnisse im Einzelmehrkampf der Männer auf olympedia.org (englisch)

Einzelmehrkampf Manner